Il doppio del Paris Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso nei quarti di finale.

Grant Connell e Patrick Galbraith hanno battuto in finale Jim Grabb e Todd Martin per 6–2, 6–2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (Campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (secondo turno) 
 Byron Black /  Jonathan Stark (secondo turno) 
 Rick Leach /  Scott Melville (secondo turno) 
 Jakob Hlasek /  Patrick McEnroe (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Open 1995